Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Ruud (Campione)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (secondo turno)
 Radomír Vašek (primo turno)

 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Jiří Novák (secondo turno)
 Kris Goossens (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1995